Trescher steht für:
 Trescher Verlag, deutscher Reisebuchverlag

Trescher ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Trescher (1909–1980), österreichischer Lyriker und Journalist
 Gregor Trescher (* 1976), deutscher DJ, Labelbetreiber und Musiker, siehe Gregor Tresher
 Hendrik Trescher (* 1984), deutscher Erziehungswissenschaftler und Soziologe
 Hermann Trescher (1849–1890), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Rebecca Trescher (* 1986), deutsche Jazzmusikerin
 Roland Trescher (* 1965), deutscher Schauspieler, Improvisationstheaterspieler und Schauspiellehrer

Siehe auch:
 Drescher